

Prénom 
Aleixo est la déclinaison portugaise d'Alexis.

Toponyme 

 São Miguel do Aleixo, municipalité située dans l'État du Sergipe au Brésil.

Patronyme 

 Pedro Aleixo (1901-1975), homme politique brésilien.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais